Enencourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Énencourt-le-Sec, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Énencourt-Léage, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,